Бири може да се односи на:

 Бири (Оаза), насељено место у Француској, у департману Оаза
 Бири (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант